Kavos (griechisch Κάβος) bezeichnet mehrere Orte in Griechenland

 Kavos (Istiea-Edipsos), Dorf der Gemeinde Istiea-Edipsos, Region Mittelgriechenland
 Kavos (Notia Kerkyra), Dorf der Gemeinde Kerkyra, Region Ionische Inseln
 Kavos (Korinth), Dorf der Gemeinde Korinth, Region Peloponnes
 Kavos (Loutraki-Perachora-Agii Theodori), Dorf der Gemeinde Loutraki-Perachora-Agii Theodori, Region Peloponnes
 Kavos (Ägina), Dorf der Gemeinde Ägina, Region Attika

Siehe auch:
 Cavos